Slovo večernice má více významů:

 Venuše (planeta) – poetické označení pro druhou planetu Sluneční soustavy
 Večernice (rod) – rod rostlin Hesperis

v kultuře
 Večernice (film) – americký film z roku 1996
 Večernice (album) – české hudební album zpěvačky Anny K z roku 2006
 Princ a Večernice – český film
 Zoe Večernice – fiktivní postava z knih Ricka Riordana Percy Jackson a Olympané

Externí odkazy